Григо́рий Гальпе́рин:
 Гальперин, Григорий Александрович (род. 1953) — российский математик.
 Гальперин, Григорий Борисович (1907—1993) — советский правовед, доктор юридических наук.
 Гальперин, Григорий Давидович (1914—1977) — украинский советский учёный в области машиностроения, доктор технических наук.